O Teatro Procópio Ferreira é um teatro localizado em Tatuí, interior de São Paulo. Foi fundado oficialmente em 20 de junho de 1979.

O teatro possui um moderno sistema de iluminação e de som, além de um fosso e todo o equipamento necessário para as mais variadas e modernas apresentações, de óperas e balés a concertos internacionais. A acústica do teatro, projetada especialmente para concertos, é elogiada por instrumentistas e críticos musicais como uma das melhores do país.

Atualmente é gerido pela Associação de Amigos do Conservatório de Tatuí, que também utiliza o equipamento para eventos organizados pelo Conservatório de Tatuí.

Ver também
 Lista de teatros do Brasil
 Conservatório de Tatuí

Ligações Externas 
 Teatro Procópio Ferreira - Portal do governo do estado de São Paulo
 Conservatório de Tatuí

Tatuí)